Secure Shell
 Socijalistička stranka Hrvatske / Socijalistički savez Hrvatske